Plaats in Indonesië
 Wadas (Bener), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Wadas (Kajoran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Wadas (Kandangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Wadas (Plantungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Wadas (Telukjambe Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java